Meisner ist ein Familienname und eine Variante von Meissner.

Namensträger 
 Alexander Felizianowitsch Meisner (1859–1935), russisch-sowjetischer Architekt, Restaurator und Hochschullehrer
 Andreas Meisner (* 1959), deutscher Kirchenmusiker
 Balthasar Meisner (1587–1626), deutscher lutherischer Theologe
 Barbara Meisner (* 1964), deutsche Künstlerin
 Ben Meisner (* 1990), kanadisch-deutscher Eishockeyspieler
 Christian Meisner (1868–1944), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Daniel Meisner (1585–1625), deutscher Dichter 
 Frederic Meisner (* 1953), deutscher Fernsehmoderator
 Friedrich Meisner (1765–1825), deutscher Pädagoge und Naturforscher
 Georg Meisner (1561–1597), deutscher Pädagoge 
 Gottfried Meisner (1618–1690), deutscher evangelischer Theologe
 Günter Meisner (1926–1994), deutscher Schauspieler
 Hans Meisner (* 1934), deutscher Herzchirurg
 Hans-Friedrich Meisner (1928–2012), deutscher Konteradmiral

 Joachim Meisner (1933–2017), deutscher Theologe, Bischof und Kardinal
 Johannes Meisner (1615–1681), deutscher lutherischer Theologe
 John Bryant-Meisner (* 1994), schwedischer Automobilrennfahrer
 Karl Meisner (1939–2019), deutscher Schwimmer
 Karl Friedrich August Meisner (1765–1825), Schweizer Naturforscher deutscher Herkunft 
 Lukas Meisner (* 1995), deutscher Basketballspieler
 Matthias Meisner (* 1961), deutscher Journalist
 Maurice Meisner (1931–2012), US-amerikanischer Historiker und Hochschullehrer
 Michael Meisner (1904–1990), deutscher Kommunalpolitiker (WWW), Bürgermeister der Stadt Würzburg und Landrat des Landkreises Würzburg
 Norbert Meisner (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Randy Meisner (* 1946), amerikanischer Bassgitarrist
 Robin Meisner (* 1993), deutscher Schauspieler
 Ruth Meisner (1902–1973), deutsche Malerin, Bildhauerin und Keramikerin
 Sanford Meisner (1905–1997), US-amerikanischer Schauspieler und Schauspiellehrer
 Wilhelm Meisner (1881–1956), deutscher Ophthalmologe und Hochschullehrer

Familienname